213-я моторизованная дивизия РККА — формирование Вооружённых сил СССР в период Великой Отечественной войны.

213-я моторизованная дивизия РККА (в/ч 8567) входила в состав 19-го механизированного корпуса 5-й армии Киевского ОВО (с 22.06.1941 Юго-Западного фронта). 213-я моторизованная дивизия сформирована на базе 22-й моторизованной пулемётно-артиллерийской бригады (из Новоград-Волынска).

Командование

Командиры 
 полковник Осьминский, Василий Михайлович.

Начальник штаба  
 подполковник Мищенко, Пётр Лукьянович (03.1941-?);
 полковник Круглов, Михаил Иванович.

Заместитель по политической части  
 старший батальонный комиссар Кутузов Виктор Сергеевич (20.03.1941-19.09.1941).

Заместитель начальника отдела политпропаганды  
 батальонный комиссар Бубнов Павел Фёдорович (20.03.1941-19.09.1941).

Начальник оперативного отделения  
 подполковник Старжицкий, Казимир Вильгельмович.

Начальник разведывательного отделения  
 майор Рейшах, Владимир Борисович.

Начальник отделения связи  
 капитан Никитинский, Никита Георгиевич.

Начальник строевого отделения  
 политрук Уткин, Иван Иванович.

Начальник штаба артиллерии  
 капитан Генат, Иван Иванович.

Начальник автотранспортной службы  
 майор Савин, Дмитрий Григорьевич.

Начальник снабжения  
 интендант 2 ранга Спирин Фёдор Дмитриевич.

Состав дивизии 
Штаб дивизии — г. Казатин
 702-й мотострелковый полк — в/ч 8609 (подполковник Сенкевич, Сергей Иванович)
 739-й мотострелковый полк — в/ч 8604 (полковник Шевченко, Иван Иванович).
 132-й танковый полк — в/ч 8662 (полковник Неустроев, Александр Александрович).
 671-й артиллерийский полк — в/ч 8643
 39-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион — в/ч 8945
 205-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион — в/ч 8906
 301-й разведывательный батальон — в/ч 8865
 387-й легко-инженерный батальон — в/ч 8884 (капитан Евграфов, Яков Иванович с 12.3.1941)
 599-й отдельный батальон связи — в/ч 8868
 211-й артиллерийский парковый дивизион — в/ч 8989
 373-й медико-санитарный батальон — в/ч 8954
 697-й автотранспортный батальон — в/ч 9026
 152-й ремонтно-восстановительный батальон — в/ч 8972
 39-я рота регулирования — в/ч 9067
 483-й полевой хлебозавод — в/ч 8964
 718-я полевая почтовая станция
 537-я полевая касса Госбанка

Численность 
Бронетанковый состав на 22.06.1941:

Артиллерийский состав на 22.06.1941:

Автотранспортный состав на 22.06.1941:

Моторизованные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны